Fotboll vid panamerikanska spelen 1991spelades i Havanna, Kuba under perioden 4-13 augusti.  Åtta lag deltog, dock saknades titelförsvararna Brasilien.  Efter den preliminära omgången följde en andra omgång.

Gruppsel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Noterbart
USA:s U 23-lag bestod av flera spelara från USA:s framgångsrika juniorlag 1989, inklusive Brad Friedel, Joe-Max Moore, Steve Snow, Cobi Jones och Claudio Reyna. Dock genomfördes en sydamerikansk bojkott. Framgångsrika målskyttar för USA var Snow (fyra fullträffar), och Reyna (två mål).

Källor
 Rsssf.com
 

Panamerikanska spelen
1991
Panamerikanska spelen 1991
Panamerikanska spelen 1991